Золотая степь — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Анисовка — Урбах.
Ближайшие станции Титоренко и Наливная

Железнодорожная станция Приволжской железной дороги. На участке Анисовка — Урбах.

История 
Сооружена в 1894 году в результате строительства железной дороги линии Покровская Слобода — Уральск, Рязано-Уральской железной дороги.

Открытие движения последовало: с узкоколейной шириной колеи (колея 0,469 сажни или 1000 мм.) Покровско-Уральской линии (протяженностью около 396 верст) 25 октября (7 ноября) 1894 г

Первоначальное название станции «Нахой».

В начале XX века кратко упоминается в литературе: 

Нахой. (59 вер. отъ Покровской Слободы, въ Новоузенск. уездъ). Станція получила названіе отъ небольшой рѣчки Нахой протекающей по сосѣдству.

Въ разстояніи 5-6 верстъ отъ станціи расположено нѣсколько нѣмецкихъ колоній: Розенфельдъ, Александергей, Гнадендорфъ, Вейценфельдъ и Либенталь. 
Въ селѣ Розенфельдъ паровая мельница Мейера и Ротгана, производительностью до 300 тыс. пуд. въ годъ.

При станціи — два постоялыхъ двора, и всегда имѣются лошади для прибывающихъ пассажировъ.

Дальнее следование по станции

Примечания

Ссылки 
 Историческое, географическое и статистическое описание немецких поселений 
 РЖД 

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги